

Patronymie

 Louis-Clément Weinberger (1822 - 1898) : ingénieur civil, élève à l'école d'Arts et Métiers d'Angers puis l'école centrale des Arts et Manufactures de Paris;
Caspar Weinberger (1917-2006), un homme politique américain.
La doctrine Weinberger détermine les conditions dans lesquelles l'utilisation de la force armée américaine est justifiée.
 Jaromír Weinberger (1896-1967), compositeur tchèque naturalisé américain
 Shmuel Weinberger (1963-), mathématicien américain

Personnage de fiction
 Michelle Weinberger est l'une des deux héroïnes du film Romy et Michelle, 10 ans après.
Patronyme juif